La saison 2020-2021 de Ligue 2 est la cinquante-huitième édition du Championnat d'Algérie de football D2. Deuxième niveau du football algérien, le championnat comporte trois groupes séparés de 12 clubs jouant en matchs aller retour. Dans cette saison, le championnat passe du statut professionnel en amateur et le championnat n'est plus géré par la Ligue de football professionnel (LFP) mais par la Ligue nationale du football amateur (LNFA).

Participants 
La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a procédé à une consultation des clubs engagés dans ce palier afin de choisir le mode de compétition pour la dite saison en cours, le choix est tombé sur un championnat classique en aller-retour.

La LNFA a publié une répartition selon les modalités du nouvel format avec deux groupes de 18 clubs chacun.

A la suite des répercussions de la pandémie de la COVID-19, le début du championnat a été repoussé ce qui a obligé la LNFA de revoir le mode de compétition de ce palier et après une consultation des clubs, une autre formule est décidée consistant à créer 3 groupes composées de 12 clubs chacun, puis un play-off regroupant le premier de chaque groupe sera organisé pour désigner les 2 clubs qui accéderont en Ligue 1 ; Or, les clubs classés aux 4 dernières places de chaque groupe rétrograderont en DNA.

Source : Constitution des groupes sur le site de la LNFA.

Compétition

Groupe Ouest

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats 
Mise-à-jour après la  journée.

Groupe Est

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats 
Mise-à-jour après la  journée.

Groupe Centre

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats 
Mise-à-jour après la  journée.

Tour Play-offs

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant :

 En cas d’égalité à l’issue d’une rencontre, les tirs au but départageront les deux équipes. Le vainqueur aura deux points et le vaincu un point pour le match nul.
 Seuls les buts marqués au cours de la rencontre seront comptabilisés pour la différence de buts.
 En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué pour désigner les promus.

Matchs

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2020-2021
 Championnat d'Algérie de football D3 2020-2021
 Coupe de la Ligue d'Algérie de football 2020-2021

Notes et références

Liens externes 
 Ligue Nationale de Football Amateur
 Fédération Algérienne de Football

2020-2021
Football D2 2020-2021
Football D2 2020-2021
Algérie M2
Championnat M2